Обрежа () — комуна в Румунії, у повіті Караш-Северін.
 Обрежа () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Адміністративний центр комуни Обрежа.
 Обрежа () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Стенешть.
 Обрежа () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Міхалц.